Мужская сборная Германии по гандболу — национальная спортивная команда, представляющая Германию на чемпионатах Европы и мира по гандболу среди мужчин, а также на Олимпийских играх. Руководящей организацией является Германский гандбольный союз. Одна из самых титулованных сборных мира. На счету сборной Германии/ФРГ одно олимпийское золото (1936), три титула чемпионов мира (1938, 1978 и 2007) и две победы на чемпионатах Европы (2004 и 2016).

Статистика выступлений 
 Чемпионы   2-е место   3-е место   4-е место

Чемпионаты мира 

 *В список ничейных результатов включаются и матчи, исход которых решился в серии пенальти.

Чемпионаты Европы 

 *В список ничейных результатов включаются и матчи, исход которых решился в серии пенальти.
 **Золотой цвет ячеек означает победу на чемпионате. Красная рамка указывает на чемпионат, который проводился на родине.

Тренеры

Текущий состав 
По состоянию на 24 января 2013.

Примечания

Ссылки 
 Страница сборной на сайте Немецкого гандбольного союза

Германия
Гандбол в Германии
Гандбол